Castell de Castellruf, antigament Castell de Ruf o simplement Castellruf, antic castell del  del terme de Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental). Ha donat nom a:
 Turó de Castellruf, turó a la falda del qual se situava el castell de Castellruf, del qual pren el nom.
 Poblat Ibèric del Turó de Castellruf, poblat ibèric situat al bell cim del turó.
 Dolmen de Castellruf, dolmen pròxim al turó.
 Menhir de Castellruf, menhir trobat vora el turó i resituat dins la vila de Santa Maria de Martorelles.